Аптаун-театр ():

  — исторический кинотеатр в Торонто, Онтарио, Канада.
  — Дворец кино и концертный зал в Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — кинотеатр в районе Кливленд-Парк в Вашингтоне, округ Колумбия, США.